Velika nagrada ZDA 1972 je bila dvanajsta in zadnja  dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1972. Odvijala se je 8. oktobra 1972.

Dirka 

|-
! 1
| 1
|  Jackie Stewart
| Tyrrell-Ford
| 59
| 1:41:43,354
| 1
| 9
|-
! 2
| 2
|  François Cevert
| Tyrrell-Ford
| 59
| + 32,268 s
| 4
| 6
|-
! 3
| 19
|  Denny Hulme
| McLaren-Ford
| 59
| + 47,528 s
| 3
| 4
|-
! 4
| 4
|  Ronnie Peterson
| March-Ford
| 59
| + 1:22,516
| 26
| 3
|-
! 5
| 7
|  Jacky Ickx
| Ferrari
| 59
| + 1:23,119
| 12
| 2
|-
! 6
| 9
|  Mario Andretti
| Ferrari
| 58
| +1 krog
| 10
| 1
|-
! 7
| 3
|  Patrick Depailler
| Tyrrell-Ford
| 58
| +1 krog
| 11
|  
|-
! 8
| 8
|  Clay Regazzoni
| Ferrari
| 58
| +1 krog
| 6
|  
|-
! 9
| 21
|  Jody Scheckter
| McLaren-Ford
| 58
| +1 krog
| 8
|  
|-
! 10
| 12
|  Reine Wisell
| Lotus-Ford
| 57
| +2 kroga
| 16
|  
|-
! 11
| 28
|  Graham Hill
| Brabham-Ford
| 57
| +2 kroga
| 27
|  
|-
! 12
| 34
|  Sam Posey
| Surtees-Ford
| 57
| +2 kroga
| 22
|  
|-
! 13
| 6
|  Mike Beuttler
| March-Ford
| 57
| +2 kroga
| 20
|  
|-
! 14
| 26
|  Henri Pescarolo
| March-Ford
| 57
| +2 kroga
| 21
|  
|-
! 15
| 18
|  Chris Amon
| Matra
| 57
| +2 kroga
| 7
|  
|-
! 16
| 33
|  Skip Barber
| March-Ford
| 57
| +2 kroga
| 20
|  
|-
! 17
| 23
|  Mike Hailwood
| Surtees-Ford
| 56
| Trčenje
| 14
|  
|-
! 18
| 20
|  Peter Revson
| McLaren-Ford
| 54
| El. sistem
| 2
|  
|-
! 19
| 5
|  Niki Lauda
| March-Ford
| 49
| Odstop
| 25
|  
|-
! Ods
| 27
|  Carlos Pace
| March-Ford
| 48
| Gorivo
| 15
|  
|-
! Ods
| 14
|  Peter Gethin
| BRM
| 47
| Motor
| 28
|  
|-
! Ods
| 16
|  Howden Ganley
| BRM
| 44
| Motor
| 17
|  
|-
! Ods
| 11
|  Dave Walker
| Lotus-Ford
| 44
| Motor
| 30
|  
|-
! Ods
| 30
|  Wilson Fittipaldi
| Brabham-Ford
| 43
| Motor
| 13
|  
|-
! Ods
| 17
|  Jean-Pierre Beltoise
| BRM
| 40
| Vžig
| 18
|  
|-
! Ods
| 15
|  Brian Redman
| BRM
| 34
| Motor
| 24
|  
|-
! Ods
| 29
|  Carlos Reutemann
| Brabham-Ford
| 31
| Motor
| 5
|  
|-
! Ods
| 25
|  Andrea de Adamich
| Surtees-Ford
| 25
| Trčenje
| 19
|  
|-
! Ods
| 24
|  Tim Schenken
| Surtees-Ford
| 22
| Vzmetenje
| 31
|  
|-
! Ods
| 10
|  Emerson Fittipaldi
| Lotus-Ford
| 17
| Vzmetenje
| 9
|  
|-
! Ods
| 31
|  Derek Bell
| Tecno
| 8
| Motor
| 29
|  
|}

Formula 1 sezona 1972
1972